Premier League Malti 2020/2021 (ze względów sponsorskich zwana jako BOV Premier League) – była 106. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Malcie. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 19 września 2020 do 7 marca 2021 rozegrały 23 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Floriana.

10 marca 2021 w związku z wybuchem pandemii COVID-19, rząd Malty podjął decyzję o zawieszeniu na jeden miesiąc wszelkich rozgrywek sportowych.
9 kwietnia z powodu przedłużenia zawieszenia i braku wskazówek ze strony władz co do tego, kiedy zostanie zniesiony zakaz oraz 
konieczności ustalenia do 1 czerwca maltańskich klubów rywalizujących w rozgrywkach klubowych UEFA 2021/22
MFA postanowiło zakończyć sezon.
Mistrzostwo po raz ósmy w historii zdobyła drużyna Ħamrun Spartans.
Relegowano cztery ostatnie zespoły. Nie awansowano z Challenge League drużyn, ponieważ druga liga nie osiągnęła limitu 75% rozegranych meczów,tym samym w przyszłym sezonie liga została zmniejszono do 12 klubów.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Malcie
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 na Malcie
2021 na Malcie